Nautilus – planowana stacja orbitalna firmy Bigelow Aerospace
 Nautilus – łodzik, rodzaj głowonogów z rodziny Nautilidae 
 Nautilus –  puchar
 statki i okręty:
 „Nautilus” – pierwszy okręt podwodny Roberta Fultona
 „Nautilus” – fikcyjny okręt podwodny kapitana Nemo z powieści Juliusza Verne’a
 USS „Nautilus” – okręty amerykańskie o tej nazwie
 HMS „Nautilus” – okręty brytyjskie o tej nazwie
 „Nautilus” – włoski okręt podwodny z 1913, główny okręt swojego typu
 polska nagroda literacka dla literatury fantastycznej „Nautilus”
 tytuł oficjalnego biuletynu Polskiego Towarzystwa Juliusza Verne’a wydawanego od 1997 roku (obecnie półrocznik) ()
 Nautilus – menedżer plików środowiska GNOME
 Nautilus – superkomputer zainstalowany w ICM w 2008 roku
 Nazwa firmowa wysokiej klasy głośnika wysokotonowego z tubą produkcji firmy B&W (Bowers & Wilkins)
 Nazwa zegarka produkcji szwajcarskiej firmy Patek Philippe założonej w 1839 roku
 Fundacja Nautilus – organizacja zajmująca się badaniem zjawisk niewyjaśnionych
 Nautilus – galeria i dom aukcyjny w Krakowie